Mutua Madrid Open 2019 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Мадриде (Испания) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары. В текущем году турнир проходил с 6 по 12 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 8 апреля 2019 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Роберто Баутиста Агут /  Давид Феррер
  Роберто Карбаллес Баэна /  Хауме Муньяр
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско

Ход соревнований

Финал

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира
 
Mutua Madrid Open 2019